Een verkeersweg:
 N801 (België)
 N801 (Frankrijk)
 N801 (Nederland), zie Provinciale weg 801

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing